До́нахью, До́наху () — английская фамилия. Известные носители:
 Донахью, Джеймс (1885—1966) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Донахью, Джиггс (1879—1913) — американский бейсболист.
 Донахью, Джоселин (род. 1981) — американская актриса.
 Донахью, Кристофер Тодд (род. 1969) — американский генерал.
 Донахью, Патрик Джеймс (1849—1922) — прелат Римско-католической церкви, 3-й епископ Уилинга.
 Донахью, Том (1928—1975) — американский радио-диджей.
 Донахью, Фил (род. 1935) — американский телеведущий, создатель первого в мире ток-шоу («Шоу Фила Донахью»).
 Донахью, Хэзер (род. 1974) — американская актриса.
 Донахью, Элинор (род. 1937) — американская актриса.

См. также 
 Донохью
 Донахи